Kloster St. Alban ist der Name dreier Klöster im deutschsprachigen Raum:
 Kloster St. Alban (Basel) in der Schweiz
 Kloster St. Alban (Dießen am Ammersee) in Bayern
 Stift St. Alban vor Mainz in Rheinland-Pfalz